Tjärnmyrtjärn eller Tjärnamyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Hälsingland 
Tjärnmyrtjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,3 ha)
Tjärnmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,

Jämtland 
Tjärnmyrtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Tjärnmyrtjärnarna, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 713326-145119), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 714708-143954), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnamyrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705555-148600), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnamyrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705918-148812), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Tjärnmyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Tjärnmyrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 705107-169352), sjö i Nordmalings kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 706640-167408), sjö i Nordmalings kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709884-154045), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710390-153833), sjö i Strömsunds kommun,  (5,2 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,2 ha)

Västerbotten 
Lill-Tjärnmyrtjärnen, sjö i Bjurholms kommun,  (1,1 ha)
Stor-Tjärnmyrtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (2,3 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719580-168365), sjö i Norsjö kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722832-167444), sjö i Norsjö kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 723084-167375), sjö i Norsjö kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723204-168553), sjö i Skellefteå kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724580-168928), sjö i Skellefteå kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Nörd-Tjärnmyrtjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Tjärnmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (6,7 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 711269-167767), sjö i Vindelns kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715232-166635), sjö i Vindelns kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716375-168152), sjö i Vindelns kommun,  (3,5 ha)

Norrbotten 
Tjärnmyrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (14,3 ha)
Tjärnmyrtjärnarna, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (6,7 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 736722-180715), sjö i Överkalix kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 738182-182072), sjö i Överkalix kommun,  (5,5 ha)

Lappland 
Tjärnmyrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Tjärnmyrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, vid Ajsjávvre), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,9 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726977-164088), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,9 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728861-165762), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,6 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (6,6 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 718395-151524), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,4 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 722538-151873), sjö i Vilhelmina kommun,  (9 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (5,9 ha)
Tjärnmyrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn